El término Affinity hace referencia a varios artículos:

Historia
Affinity o feudalismo bastardo: agrupación social del siglo XV en Inglaterra

Literatura, cine y televisión
Affinity, novela histórica de Sarah Waters 
Affinity, adaptación al cine de la novela histórica homónima de Sarah Waters dirigida por Tim Fywell en 2009.
Affinity, episodio de la serie de televisión Stargate SG-1

Música
Johnny Alegre Affinity, grupo musical de jazz filipino
Affinity, banda inglesa de fusión jazz-rock activa desde 1968 a 1972
Affinity (álbum) (1978), álbum de estudio del pianista estadounidense Bill Evans